Ра (, ) — коралловый остров в Республике Вануату, часть группы островов Банкс. 

На острове находится деревня, в которой имеются несколько магазинов и медицинская клиника. Население в 2009 году составляло 189 человек.

География 
Ра расположен в 350 м к юго-западу от острова Мота-Лава. 

Площадь Ра приблизительно составляет — 0,5 км².

Доступ к острову осуществляется с использованием каноэ или же по броду во время отливов.

Примечания 

Острова Банкс